Badia — comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 San Martino in Badia — comuna do Trentino-Alto Ádige
 Badia Polesine — comuna italiana do Vêneto
 Corvara in Badia — comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Badia Tedalda — comuna italiana da Toscana
 Badia Calavena — comuna italiana do Vêneto
 Badia Pavese — comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos